Karangtalun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Karangtalun, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 109,37), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,93), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,97, long 111,97), 
 Desa Karangtalun (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 111,97), 

Robotskapade Indonesienförgreningar